als taal: Arpitaans
 als Franstalig deel van Zwitserland: Romandië